.fj
Toyota FJ Cruiser
29833 1999 FJ
Footjob, prática sexual também conhecida pelas iniciais FJ

Desambiguações de siglas